L'ultima edizione del torneo si è giocata nel 2012.

In finale Ivan Sabanov e Matej Sabanov hanno sconfitto Ariel Behar e Gonzalo Escobar con il punteggio di 6-3, 7-6(5).

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (ritirati)
  Austin Krajicek /  Oliver Marach (primo turno)

  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (primo turno) 
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Wildcard 

  Miomir Kecmanović /  Dušan Lajović (primo turno)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Serbia Open 2021